Carlotta d'Assia-Kassel (1627-1686) – nobile tedesca, consorte di Carlo I Luigi, Elettore Palatino
 Carlotta d'Assia-Darmstadt (1755-1785) – Duchessa di Meclemburgo-Strelitz per matrimonio
 Carlotta d'Assia-Homburg (1672-1738) – principessa d'Assia-Homburg e duchessa consorte di Sassonia-Weimar
 Carlotta Amalia d'Assia-Kassel (1650-1714) – regina consorte di Danimarca e Norvegia
 Carlotta Amalia d'Assia-Philippsthal (1730-1801) – duchessa consorte e dal 1763 al 1782 reggente del Ducato di Sassonia-Meiningen
 Federica Carlotta d'Assia-Darmstadt (1698-1777) – principessa d'Assia-Darmstadt per nascita e principessa d'Assia-Kassel per matrimonio
 Maria Luisa Carlotta d'Assia-Kassel (1814-1895) – membro del Casato d'Assia-Kassel e Langravina d'Assia-Kassel per nascita
 Sofia Carlotta d'Assia-Kassel (1678-1749) – nobile tedesca, figlia del langravio Carlo I d'Assia-Kassel